Анто́ни Марти́ Пети́т (; род. 10 ноября 1963, Эскальдес-Энгордань, Андорра) — андоррский государственный и политический деятель. Глава правительства Андорры (12 мая 2011 — 23 марта 2015 и 1 апреля 2015 — 16 мая 2019).

Биография 
Родился 30 июля 1963 года в городе Эскальдес-Энгордань. Антони Марти Петит по образованию архитектор, окончил Тулузский университет.

Политической деятельностью начал заниматься в 1994 году, став членом Либеральной партии Андорры.

С 1994 по 2003 год избирался депутатом Генерального совета долин (парламента Андорры). С 2003 по 2011 год был мэром своего родного города Эскальдес-Энгордань.

В феврале 2011 года возглавил избирательный альянс «Демократы Андорры», его лидером он остался до 2019 года. На досрочных выборах 3 апреля 2011 года альянс получил абсолютное большинство мест в парламенте (53 % голосов), и 11 мая Марти Петит был избран новым председателем правительства Андорры. Основной тезис его предвыборной кампании — не допустить введение налога на прибыль.

После победы «Демократов для Андорры» (37 %) на выборах в марте 2015 года, переизбран на этот срок. Вступил в должность 1 апреля 2015 года. Ушёл в отставку 16 мая 2019 года.

Женат, имеет троих детей.

Ссылки 
 Марти Петит, Антони - ПЕРСОНА ТАСС
 Биография на партийном сайте
 Биография на weltalmanach.de

Премьер-министры Андорры
Мэры городов Андорры
Архитекторы Андорры
Премьер-министры, вступившие в должность в 2011 году